Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1975 года прошёл в три этапа. Первые два этапа прошли в Казани 14-18 июля. Сначала состоялись бои, выявившие победителей в весовых категориях до и свыше 90 кг. Затем прошёл стыковой бой между победителями в своих категориях. Победителем соревнований в Казани стал Пётр Заев. Финальный бой чемпионата состоялся  22 декабря в Ленинграде.

Ход соревнований

До 90 кг

Свыше 90 кг

Стыковой бой 
В стыковом бою Пётр Заев победил Михаила Субботина.

Суперфинал 
22 декабря в Ленинграде состоялся финальный бой чемпионата, в котором Заев победил предыдущего абсолютного чемпиона Евгения Горсткова.

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Спорт в России в 1975 году
1975 год в боксе
Декабрь 1975 года
Июль 1975 года
События 22 декабря
Спортивные соревнования в Казани
Соревнования по боксу в Санкт-Петербурге
1975 год в Санкт-Петербурге
1975 год в Татарстане